Adhara – seconda stella per luminosità nella costellazione del Cane Maggiore
 Adhara – villaggio del Bangladesh
 Adhara – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso
 USS Adhara – nave della marina statunitense